Жи́вотов — русская фамилия.

Морфология и семантика 
По происхождению является кратким прилагательным. Образована от слова «живот» при помощи суффикса «-ов».

Ударение сместилось в результате психологической тенденции, выраженной в стремлении уйти от общепринятой этимологии (живо́т, род. п. живота́).

Известные носители 
 
 Животов, Геннадий Васильевич (род. 1946) — художник, карикатурист, заслуженный художник России, сотрудник газеты «Завтра».
 Животов, Матвей Назарович (1884—1964) — активный участник революционного движения, советский партийный и хозяйственный деятель.
 Животов, Николай Николаевич (старший) (1858—1900) — русский писатель.
 Животов, Николай Николаевич (младший) (1887—после 1918) — русский поэт, сын предыдущего.

 Животова, Надежда Матвеевна (1918—2002) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Примечания